Лига Леумит 1986/1987 — 35-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1986/1987
Израиль
Израиль
1986 год в Израиле
1987 год в Израиле